Aksel eller Axel Jensen er navnet på flere personer

 Axel Jensen (amtsskolekonsulent) (1875-1940) – dansk amtsskolekonsulent
 Aksel Jensen (politiker) (1883-1961) – dansk kreditforeningsdirektør og politiker
 Axel P. Jensen (1885-1972) – dansk maler
 Axel V. Jensen (direktør) (1889-1973) – dansk civilingeniør og direktør
 Aksel Jensen (direktør) (1895-1979) – dansk civilingeniør og direktør
 Axel G. Jensen (1896-1972) – dansk civilingeniør og direktør
 Aksel Jensen (atlet) (1899-1968) – dansk atlet og snedker
 Axel Herløv Jensen (1900-1976) – dansk overingeniør
 Axel Irving Jensen (1904-1988) – dansk revisor og direktør
 Aksel G. Jensen (1906-1982) – dansk direktør
 Aksel Malherbes Jensen (1911-1989) – dansk direktør
 Axel V. Jensen (trafikchef) (1912-1982) – dansk trafikchef
 Aksel Jensen (kunstner) (1914-2005) - dansk kunstner
 Aksel Jensen (modstandsmand) (1919-1944) – dansk modstandsmand
 Axel Buchardt Jensen (1932-2003) - norsk forfatter